Fetyszyzm pępka – parafilia polegająca na osiąganiu podniecenia pępkiem partnera. Zazwyczaj podniecenie polega na wkładaniu palca lub lizania pępka partnera.

Przypisy 

Fetyszyzm seksualny